Макси́м Арикович Анкуди́нов (25 июня 1970, Свердловск — 3 декабря 2003, Екатеринбург) — русский поэт и переводчик.

Биография 
После проведённого в Нижнем Тагиле детства жил в основном в Екатеринбурге. Окончил Уральский политехнический институт, работал программистом на предприятии «Уралчерметавтоматика».

Оригинальное творчество Анкудинова достаточно неоднородно: есть в нём и тексты, восходящие к достаточно агрессивной уральской рок-школе, и попытки облагородить эту традицию прививкой раннего французского авангарда. Однако высшие его достижения связаны со стихами, в которых Анкудинову удаётся найти для непосредственного лирического высказывания тот или иной особый язык, не затёртый использованием в русской литературной традиции, — чаще всего это любовный лепет или детская речь, как в поэме «Рыбы»:

 Мама!
 Смотри —
 Рыбы пьют чай
 И нас
 Зовут.
 Мама,
 Смотри —
 Рыб отрезал
 Себе хлеба сам.
 Мама,
 А рыб этих добрых весёлых,
 Как нас,
 Убьют?
 Мама,
 А рыбам
 Прекрасных
 Досталося
 Мам?

При жизни Анкудинов выпустил четыре маленьких поэтических сборника, печатался в антологиях «Самиздат века», «Нестоличная литература», «Девять измерений» и «Антология поэзии Екатеринбурга», журналах и альманахах «Урал», «Октябрь», «Солнечное сплетение», «Вавилон», «Литературный арьергард», а также в переводах на английский и итальянский.

Анкудинов много переводил французскую поэзию XX века, составил авторскую антологию, частично опубликованную в журнале «Урал»; среди наиболее удачных переводческих работ Анкудинова — стихи Поля Элюара, Жюля Сюпервьеля, Алена Боске. Анкудинову также принадлежит перевод большой статьи Ж.-Ф. Дюваля об Аллене Гинзберге, работа над которым была связана с временным увлечением Анкудинова битниками.

Погиб (был сбит машиной). Похоронен в Нижнем Тагиле на кладбище «Пихтовые горы».

Примечания

Литература 
 Е. В. Изварина. Путь «искренность — правда — истина» в поэзии Максима Анкудинова: первое приближение // «Волга», 2008

Ссылки 

 
 
 
 Персональный сайт Максима Анкудинова

Персоналии по алфавиту
Русские поэты
Поэты России
Переводчики поэзии на русский язык
Родившиеся 25 июня
Родившиеся в 1970 году
Родившиеся в Екатеринбурге
Умершие 3 декабря
Умершие в 2003 году
Умершие в Екатеринбурге
Жертвы автомобильного наезда на пешеходов
Выпускники Уральского технического университета
Похороненные в Нижнем Тагиле